Теру́ (Theroux) — французская фамилия. Известные носители:
 
 Теру, Александр (род. 1939) — американский писатель-романист, поэт и эссеист
 Теру, Джастин (род. 1971) — американский актёр и сценарист
 Теру, Луи (род. 1970) — британо-американский режиссёр-документалист и журналист
 Теру, Марсель (род. 1968) — британский писатель и журналист
 Теру, Питер (род. 1956) — американский переводчик и писатель
 Теру, Пол (род. 1941) — американский писатель